

Alpinismo
Ascensione alpinistica – pratica dell'alpinismo

Geografia 

Isola di Ascensione, isola inglese dell'Oceano Atlantico meridionale
Monte Ascensione, rilievo situato in provincia di Ascoli Piceno
Ascensione, frazione di Costa Serina in Provincia di Bergamo

Religione 
Ascensione – processo di elevazione in senso spirituale ed etico
 Ascensione di Isaia – episodio biblico 
 Ascensione di Gesù – episodio biblico
 Ascensione – festività cristiana che celebra l'Ascensione di Gesù

Arte 
Ascensione – vetrata di Lorenzo Ghiberti, Santa Maria del Fiore, Firenze
Ascensione – affresco di Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova
Ascensione – affresco attribuito a Giotto, Basilica superiore, Assisi
Ascensione – dipinto di Tintoretto, Scuola Grande di San Rocco, Venezia
Ascensione – dipinto di Francisco Camilo, Museo nazionale d'arte della Catalogna, Barcellona
Ascensione – dipinto di Frei Carlos, Museo nazionale d'arte antica, Lisbona

Altro 
Ascensione – processo fantascientifico di evoluzione presente nell'universo di Stargate SG1 e Stargate Atlantis
 Ascensione (Ascension) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1
Ascensione – film di Ludovic Bernard

Pagine correlate 
 Ascension
 Chiesa dell'Ascensione